Хальмоши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Хальмоши, Петер (род. 1979) — венгерский футболист.
 Хальмоши, Золтан (род. 1947) — венгерский футболист, тренер.